Lutosa steht für

 den belgischen Kartoffelverarbeiter Lutosa, der seit 2013 zur McCain-Gruppe gehört
 Lutosa (Gattung), eine Heuschreckengattung